Сирко — українське прізвище. Жіноча форма — Сирко.

Відомі носії 
 Сирко Андрій Володимирович (1993—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки